Гауангельбах (, разг.  — Ангельбах) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Длина реки — 13,261 км, площадь водосборного бассейна — около 26,9 км².

Течение 

Исток реки находится на юго-западном склоне горы Кёнигштуль, примерно в 700 метрах западнее коммуны Гайберг, на высоте около 336 метров над уровнем моря. Гауангельбах течёт преимущественно в южном направлении, впадая в реку Лаймбах с правой стороны к востоку от коммуны Дильхайм, на высоте приблизительно 141 метр над уровнем моря.

Примечания 

Бассейн Рейна
Реки Баден-Вюртемберга